Le qualificazioni del singolare femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Abierto Mexicano Telcel 2006 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Nastas'sja Jakimava (ultimo turno)
 Nathalie Viérin (secondo turno)
 Lilia Osterloh (secondo turno)
 Ljudmila Skavronskaja (secondo turno)

 Maria-Jose Argeri (secondo turno)
 Sandra Záhlavová (secondo turno)
 Natalia Gussoni (Qualificata)
 Valentina Sassi (primo turno)

Qualificati 

 Natalia Gussoni
 Zsófia Gubacsi

 María José Martínez Sánchez
 Carla Tiene

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2006